Mabo peut désigner :

Patronyme
 Eddie Mabo (1936-1992), homme politique australien
 Mabo vs Queensland, décision sur le droit des terres des autochtones d'Australie

Toponyme

Mabo, localité du département de Birkelane dans la région du Kaffrine
 l'arrondissement de Mabo arrondissement du département de Birkelane dans la région du Kaffrine
 la communauté rurale de Mabo, communauté rurale du département de Birkelane dans la région du Kaffrine

Mabo, une localité de la préfecture de Bassar dans la région de la Kara